De Grand Prix-wegrace van Australië 2011 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 16 oktober 2011 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Casey Stoner werd gekroond tot wereldkampioen in de MotoGP na een thuisoverwinning op zijn 26e verjaardag.

Uitslag

MotoGP

Moto2
Marc Márquez kreeg één minuut straftijd bovenop zijn kwalificatietijd nadat hij tegen Ratthapark Wilairot botste tijdens de vrije training op vrijdag.

125 cc
De race werd gestopt na 20 ronden na een ongeluk van Niklas Ajo.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Australië